Antonio Spadaro (né en 1966), jésuite, écrivain et théologien italien ;
 Carlos Spadaro (1902-1985), footballeur argentin ;
 Micco Spadaro (1609/1610- ~1675), peintre italien ;
 Odoardo Spadaro (1893-1965), acteur italien ;
 Umberto Spadaro (1904-1981), acteur italien.